Alderano Cybo-Malaspina – nobile italiano del XVI secolo
Alderano Cybo-Malaspina – cardinale italiano del XVII secolo
Alderano I Cybo-Malaspina – Duca di Massa e Carrara